Израилев — русская и еврейская фамилия.

 Израилев, Аристарх Александрович (1817—1901) — колокольных дел мастер.
 Израилев, Ехиэль Менделевич (1919—1979) — архитектор.
 Израилев, Израиль Абрамович (псевдоним Юрий Окунев; 1919—1988) — русский советский поэт, журналист и редактор, военный корреспондент.
 Израилев, Исаак Моисеевич (1927—2005) — российский физик.
 Израилев, Михаил Маркович (1913—1992) — советский кинорежиссёр.

 Зубковская, Инна Борисовна (урождённая Израилева; 1923—2001) — российская балерина, педагог.